Il singolare del torneo di tennis Cali Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mauricio Hadad che ha battuto in finale Nicolás Pereira 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Daniel Orsanic (secondo turno)
 Laurence Tieleman (primo turno)
 Nicolás Pereira (finale)
 Mauricio Hadad (Campione)

 Andrew Sznajder (quarti di finale)
 Xavier Daufresne (secondo turno)
 Oliver Fernández (quarti di finale)
 Bart Wuyts (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cali Challenger 1993